J'M - Le meilleur de Jeanne Mas est une compilation de Jeanne Mas. On y retrouve des titres de ses cinq premiers albums ainsi que deux inédits enregistrés pour l'occasion (Incertaine écrite par Pierre Palmade et Dans le vide). Il existe également une édition limitée 2 CD comprenant des remixes ainsi qu'un medley acoustique.

Titres

CD 1 
 Incertaine (inédit) (Jeanne Mas / Pierre Palmade - Carolin Petit) 4:50
 Femme d'aujourd'hui (Jeanne Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 3:34
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Sauvez-moi (Jeanne Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 3:54
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 S'envoler jusqu'au bout (Jeanne Mas / R. Musumarra) 4:39
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Cœur en stéréo (Jeanne Mas / R. Musumarra - P. et M. Calabrese) 4:32
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Bébé rock (Jeanne Mas) 5:20
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Toute première fois (Jeanne Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 4:19
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Vivre libres (Jeanne Mas / P. et M. Calabrese - R. Zaneli) 4:19
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 L'enfant (Jeanne Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 5:16
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Johnny, Johnny (Jeanne Mas / R. Musumarra) 4:23
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Les crises de l'âme (Jeanne Mas / P. et M. Calabrese - R. Zaneli) 5:02
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 La geisha (Jeanne Mas / R. Musumarra) 5:06
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Tous les cris les SOS (Daniel Balavoine) 5:37
 extrait de l'album L'art des femmes, 1990
 En rouge et noir (Jeanne Mas / R. Musumarra - P. et M. Calabrese - L. Meinardi) 4:33
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Au nom des rois (Jeanne Mas / P. et M. Calabrese - R. Zaneli) 5:32
 extrait de l'album Au nom des rois, 1992
 Carolyne (Jeanne Mas / P. et M. Calabrese - R. Zaneli) 3:57
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Dans le vide (inédit) (Joëlle Geny - Phil Geny) 3:33

CD 2 (édition limitée) 

 Toute première fois (remix) (Jeanne Mas / R. Musumarra - R. Zaneli) 7:00
 Johnny, Johnny (remix) (Jeanne Mas / R. Musumarra) 6:22
 Cœur en stéréo (remix) (Jeanne Mas / R. Musumarra - P. et M. Calabrese) 6:35
 En rouge et noir (remix) (Jeanne Mas / R. Musumarra - P. et M. Calabrese - L. Meinardi) 5:20
 Medley 5:46
 Toute première fois
 Johnny, Johnny
 Cœur en stéréo
 Sauvez-moi
 En rouge et noir
 Lucie (live) (Daniel Balavoine) 2:25

Liens externes  
 

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 2001
Album publié par EMI Group